Cinedot S.A. de C.V., mejor conocida como CineDOT, es una empresa mexicana fundada en 2021, de complejos de exhibición de películas con sede en el Estado de México. Hasta febrero de 2023 operaba 5 complejos. Con una inversión privada Cinedot tiene el objetivo de alcanzar el 3% del mercado mexicano.

Historia 
En 2021 Cinedot nace con la intención de generar competencia entre los principales cadenas de exhibición cinematográfica, adquiriendo varias salas de cine cerradas durante la pandemia. Su primera apertura es el complejo Coacalco en el Estado de México.

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Referencias

Empresas de México
Salas de cine de México